A 2022-es kamion-Európa-bajnokság volt a 38. Európa-bajnoki szezon. Május 21-én vette kezdetét az olasz nagydíjjal, és október 2-án, az olasz nagydíjjal fejeződött be. Kiss Norbert megvédte bajnoki címét, így négyszeres bajnokká avanzsált.

Csapatok és versenyzők
{|
|

Versenynaptár
2021. december 21-én nyolcfordulós versenynaptárt jelentettek be. A Slovakiaring visszatért egy év kihagyást követően. A Nürburgring is visszatért, miután 2021-ben a Németországban lévő környezeti károk miatt törölni kellett.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer 
Minden fordulóban négy versenyt rendeznek, amelyek mindegyikén az első tíz helyen célba érő versenyző kap bajnoki pontokat, az alábbi rendszer szerint:

Versenyzők

Jegyzetek

További információk 
 

Kamion
Kamion-Európa-bajnokság